Tovo di Sant'Agata – comune italiano in provincia di Sondrio
Tovo San Giacomo – comune italiano in provincia di Savona
Monte Tovo – montagna delle Alpi Pennine in Provincia di Biella
Monte Tovo (Valsesia) – montagna delle Alpi Pennine in Provincia di Vercelli
Tovo, un musicista malgascio